AirConnect (IATA: KS, OACI: KON, y Callsign:) es una aerolínea rumana con sede en Bucarest. Creada en 2021 por 7 inversores privados.

Códigos 
 Código IATA: KS
 Código OACI: KON

Historia 

AirConnect es una nueva aerolínea incorporada en Rumania por 7 inversores privados impulsados ​​por el deseo de servir al mercado regional del país.

La compañía comienza a operar en agosto de 2022, ofreciendo vuelos nacionales en Rumania, conectando aeropuertos regionales con centros cercanos y vuelos de vacaciones (chárter) directamente desde aeropuertos regionales.

A comienzos de 2023, propuso un plan de conectividad para Melilla con Málaga, Madrid y otras ciudades europeas como Oporto, Lisboa y Faro.

Destinos 
Estos son los destinos que opera la aerolínea

 
 Baia Yegua - Aeropuerto de Baia Yegua
 Bucarest - Aeropuerto de Bucarest
 Cluj-Napoca - Aeropuerto de Cluj-Napoca
 Constanta - Aeropuerto de Constanta 
 Suceava - Aeropuerto de Suceava  
 Oradea - Aeropuerto de Oradea   
 Subiu - Aeropuerto de Sibiu
 Targu Mures - Aeropuerto de Targo Mures
 Timisoara - Aeropuerto de Timisoara

 
 Budapest - Aeropuerto de Budapest

 
 Dubrovnik - Aeropuerto de Dubrovnik

 
 Roma - Aeropuerto de Roma
 Milán - Aeropuerto de Milán

Próximamente:

 
 Melilla - Aeropuerto de Melilla
 Málaga - Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
 Madrid - Aeropuerto de Madrid

 
 Lisboa - Aeropuerto de Lisboa
 Oporto - Aeropuerto de Oporto
 Faro - Aeropuerto de Faro

Flota 
La flota de AirConnect consta de las siguientes aeronaves 

 YR-ACA, operado desde el 08/2014. (tipo 72-600) 
 YR-ACB, operado desde el 12/2014. (tipo 72-600)

Véase también 
Anexo:Aerolíneas de Rumania

Enlaces externos 

 AirConnect

Referencias 

Aerolíneas fundadas en 2022